Maritiem Instituut de Ruyter (Vlissingen)
 Antwerp Maritime Academy
 Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (Terschelling)
 de Maritieme Academie Harlingen
 de Hogere Zeevaartschool (algemeen)
 het Cenflumarin Zwijndrecht (België)